

Italia 
 Piazza della Posta – Pavia
 Piazza della Posta – nome col quale è nota dal 1910 piazza Giacomo Matteotti a Siena
 Piazzale della Posta – Lido di Ostia Ponente, Roma

Ucraina 
 Piazza della Posta – Kiev